Алдарово — остановочный пункт на линии Уфа — Абдулино Башкирского региона Куйбышевской железной дороги в селе Аксёнове Альшеевского района Республики Башкортостан.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района